Södra militärdistriktet kan avse:

Södra militärdistriktet (Ryssland) – ett av Rysslands fem militärdistrikt.
Södra militärdistriktet (Sverige) – ett svenskt militärdistrikt, som fanns åren 2000–2005.